Guillaume de Genève peut faire référence à :
 Guillaume  de Genève (v. 1132-1195), comte de Genève de 1178 à 1195 ;
 Guillaume II de Genève (v. 1185-1252), son fils, comte de Genève de 1220 ou 1224 à 1252 ;
 Gui ou Guillaume de Genève, évêque de Langres de 1266 à 1291 ;
 Guillaume III de Genève (v. 1280-1320), comte de Genève de 1308 (environ) à 1320 ;

Maison de Genève